Het seizoen 1966/67 was het 70e seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland.

Nationalliga A 

Play-off om degradatie: FC La Chaux-de-Fonds – FC Winterthur 3:1

Nationalliga B

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1966/67